Het ATP-toernooi van Acapulco 2015 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel) vond plaats van 23 februari tot en met 1 maart 2015. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Fairmont Acapulco Princess-hotel in de Mexicaanse stad Acapulco.

Het enkelspel werd gewonnen door David Ferrer. Hij versloeg in de finale Kei Nishikori met 6-3 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Ivan Dodig en Marcelo Melo. Zij versloegen Mariusz Fyrstenberg en Santiago González met 7-6(2), 5-7 en [10-3].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco